

События 
 Консулы: Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан (плебей) и Марк Валерий Мессала Нигер (патриций); преторы: Гай Октавий Фурин, Авл Габиний, Квинт Воконий Назон, Луций Кальпурний Пизон Цезонин, Луций Корнелий Лентул Нигер, Луций (Корнелий) Куллеол и Марк Валерий Мессала Руф; пропреторы: Гай Вергилий Бальб (на Сицилии), Гай Папирий Карбон (в Вифинии), Гай Юлий Цезарь (в Дальней Испании), Квинт Туллий Цицерон (в Азии), Луций Марций Филипп (в Сирии), Марк Аттий Бальб (на Сардинии) и Марк Кальпурний Бибул (в Ближней Испании); плебейский эдил: Луций Домиций Агенобарб; народные трибуны: Квинт Фуфий Кален, Гай Цецилий Корнут, Луций Корнелий Лентул Крус и ; квесторы: Гай Альфий Флав, Гай Антистий Вет (в Дальней Испании), Марк Курций Педуцен, Марк Фавоний, Публий Клавдий Пульхр (на Сицилии) и Публий Секстилий; проквестор: Авл Аллиен (в Азии); монетные триумвиры: Марк Пупий Пизон Фруги и Марк Эмилий Лепид; цензоры: Луций Юлий Цезарь (патриций) и Гай Скрибоний Курион (плебей).
 29 сентября — третий триумф Помпея Великого.
 Третий триумф Помпея. Помпей распустил армию. Сенат отказался ратифицировать законопроекты Помпея и раздать земли его солдатам.
 Красс дал поручительство кредиторам Цезаря, и тогда тот смог уехать. Армия Цезаря победила каллаиков и лузитанцев и дошла до Внешнего моря.
Хунну:
 Повторный набег Динлинов на Хунну.

Скончались 
 Авл Лициний Архий (; ок. 121 год до н. э. — 61 год до н. э.) — греческий поэт родом из Антиохии в Сирии (ныне Антакья, Турция), писавший о войне с кимврами и царём Митридатом;
 Децим Юний Силан, консул 62 до н. э. Второй супруг Сервилии Цепионы-старшей и отчим её сына — Брута Младшего.

См. также

Примечания